Antonieta de Sajonia-Altemburgo (en alemán, Antoinette von Sachsen-Altenburg; Bamberg, 17 de abril de 1838-Berchtesgaden, 13 de octubre de 1908) fue una princesa de Sajonia-Altemburgo por nacimiento, y duquesa de Anhalt por matrimonio.

Biografía 
Antonieta era el segundo vástago del príncipe Eduardo de Sajonia-Altemburgo (1804-1852) de su primer matrimonio con la princesa Amalia (1815-1841), hija del príncipe Carlos de Hohenzollern-Sigmaringen.

Contrajo matrimonio el 22 de abril de 1854 en Altemburgo con el futuro duque Federico I de Anhalt (1831-1904). El matrimonio era por motivos dinásticos y Antonieta contrajo matrimonio con uno de los príncipes alemanes más ricos. En ocasión del matrimonio fue acuñada una medalla conmemorativa.

Descendencia 
Antonieta y Federico tuvieron seis hijos:

Leopoldo (1855-1886), príncipe heredero de Anhalt. Desposó a la princesa Isabel de Hesse-Kassel en 1884.
Federico II (1856-1918), duque de Anhalt. Desposó a la princesa María de Baden en 1889.
Isabel (1857-1933), desposó al gran duque Adolfo Federico V de Mecklemburgo-Strelitz en 1877.
Eduardo (1861-1918), duque de Anhalt. Desposó a la princesa Luisa Carlota de Sajonia-Altemburgo en 1895.
Ariberto (1866-1933), desposó a la princesa María Luisa de Schleswig-Holstein en 1891.
Alejandra (1868-1958), desposó al príncipe Sizzo de Schwarzburgo en 1897.

Títulos, estilos y honores

Títulos y estilos 

 17 de abril de 1838-22 de abril de 1854: Su Alteza la princesa Antonieta de Sajonia-Altemburgo.
22 de abril de 1854-30 de diciembre de 1863: Su Alteza la duquesa hereditaria de Anhalt-Dessau-Köthen.
30 de diciembre de 1863-22 de mayo de 1871: Su Alteza la duquesa hereditaria de Anhalt.
22 de mayo de 1871-24 de enero de 1904: Su Alteza la duquesa consorte de Anhalt.
24 de enero de 1904-13 de octubre de 1908: Su Alteza la duquesa viuda de Anhalt.

Honores 

 Dama de la Orden de Luisa. ()
 Dama de honor de la Orden de Teresa. ().

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 

Princesas de Sajonia-Altenburgo
Duquesas de Anhalt por matrimonio
Duquesas consortes de Alemania del siglo XIX
Nacidos en Bamberg
Damas de honor de la Orden de Teresa
Damas de la Orden de Luisa
Duquesas consortes de Alemania del siglo XX